Мирај Грбић (Сарајево, 17. јул 1976) босанскохерцеговачко-амерички је позоришни, телевизијски и филмски глумац.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 1999. || Непитани ||
|-
| 2000. || Тунел || Милан
|-
| 2000. || -{Hop, Skip & Jump}- || 
|-
| 2000. || Буђење || 
|-
| 2002. || Играј до краја ||
|-
| 2002—2004. || Виза за будућност || адвокат
|-
| 2003. || Римејк || Стражар Митар
|-
| 2003. || Заборављена пословица || Црвенокоси
|-
| 2003. || Лето у златној долини || Чупко
|-
| 2003. || Ту || Жутан
|-
| 2005. || Црна хроника || зебра
|-
| 2005. || -{Go West}- || Четик на глисеру
|-
| 2005. || Рам за слику моје домовине || -{Serbian soldier}-
|-
| 2006. || Све џаба || Рођо
|-
| 2006. || Клопка (ТВ серија) || Зебра
|-
| 2007. || Тешко је бити фин || рецепционер
|-
| 2007. || Духови Сарајева || Амел
|-
| 2007. || Лов у Босни || лопов Горан
|-
| 2007. || -{Mörderischer Frieden}- || Назим
|-
| 2007—2021. || Луд, збуњен, нормалан || Драган Чомбе Чмар 
|-
| 2009. || Долина сунца || Одвјетник
|-
| 2009/10. || Кућни љубимци || Раде 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || -{As If I Am Not There}- || Kоманданте
|-
| 2011. || -{Little Hands}- || Маршел
|-
| 2011. || Немогућа мисија: Протокол Дух || Богдан Анасенко
|-
| 2012. || -{Body Complete}- || Маиог
|-
| 2012. || Халимин пут || Мустафа
|-
| 2012. || Ларин избор: Изгубљени принц || Џин
|-
| 2012. || Ларин избор || Џин
|-
| 2012/13. || Ружа вјетрова || Ранко Мрчел
|-
| 2013. || -{Selam}- || Николаи
|-
| 2013. || Кратки спојеви || Ахмет
|-
| 2014. || -{Gang Related}- || Иван Летнов
|-
| 2014. || -{Friendly Soviet Puppet Show}- || Ујка Јубкински
|-
| 2014. || -{Project Greenlight Finalist}- || Рики
|-
| 2015. || -{Deformity Prays for Radiation}- || Деда
|-
| 2015. || -{The Painter}- || Никола
|-
| 2015. || -{All That Remains}- || Милан
|-
| 2016. || -{Final Stop}- || Габријел
|-
| 2017. || -{Rounds}- || Даниел
|-
| 2017. || Америчка хорор прича || Војциецх Фриковски
|-
| 2018. || -{After Hours Trading}- || Ник
|-
| 2018. || -{S.W.A.T.}- || Мелвин
|-
| 2019. || -{Santa Clarita Diet}- || Владо
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2020-е
|-
| 2020. || Боље ствари || Шеф Цесарио
|-
| 2021. || Паклене улице 9 || Русиан
|-
| 2021. || -{The Accursed}- || Дани
|-
| 2022. || -{Babylon}- ||
|-
| 2022. || -{Dyad}- || Нико
|-
| 2023. || Паклене улице 10 ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Глумци из Сарајева
Српски гласовни глумци
Босанскохерцеговачки глумци
Амерички глумци